Наира Надирбековна Алиева (род. 1962) — российский учёный и писатель, доктор педагогических наук (2006), профессор кафедры методики преподавания русского языка и литературы ДГУ, репетитор. Тема докторской диссертации: «Коммуникативное обучение синтаксису русского языка в национальной школе: кросскультурный подход». Тема кандидатской диссертации: «Работа над синтаксическими синонимами на занятиях по практическому курсу русского языка в дагестанском вузе» (1994). Литературный псевдоним «Наира Алидес».

Биография 
Уроженка села Магарамкент Магарамкентского района Дагестана. По национальности — лезгинка. Читает на ФУЭ ДГУ дисциплину «Русский язык и культура речи». В 1994 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Работа над синтаксически синонимами на занятиях Практического курса русского языка в дагестанском вузе». В 2007 году защитила докторскую диссертацию в Российском Государственном Педагогическом Университете им. А. И. Герцена по теме «Коммуникативное обучение синтаксису русского языка в национальной школе». Автор 47 статей, пособия и монографии. Директор СОШ № 21 в г. Дербент.

Наира Алиева — писатель, получившая признание как в России, так и за рубежом. В 2005 году три книги — сказки издало крупнейшее издательство страны «Проф- Пресс» по 5000 экз. В 2007 году она стала победителем конкурса «Алые паруса» Агентства по печати и массовым коммуникациям в номинации «Детская книга». Три её сборника сказок, переведенные на китайский язык на средства грантов, полученных от Фонда Прохорова, были изданы крупнейшим китайским издательством «Hangzhou Dixue Culture Co. Ltd» и рекомендованы Министерством образования Китая для чтения в начальной школе.

Мир сказок Наиры Алидес — мир, который надо вернуть детям и обществу, мир утраченного детства и его непреходящих ценностей, мир естественных ценностей жизни, которые так же вечны, как аромат майских роз, порханье бабочки и лепет ручья. Сборник «Мамины сказки» — это один из шести сборников, написанных этим автором. Он рекомендован Литературным обществом имени Чехова для чтения детям. «Мамины сказки» — это не просто приключения зайчика, ёжика или лисички, а добрые и поучительные истории, рассказанные понятным каждому ребёнку языком. Сказки Наиры Алидес открывают ребёнку волшебный мир, путешествие в который поможет ему понять и самого себя, и людей, которые его окружают. А яркие, сказочные иллюстрации белорусской художницы Марии Антипкиной, выполненные в лучших традициях отечественных иллюстраторов детской книги, не оставят равнодушными маленьких читателей и их родителей.

Ссылки

Примечания